Пусурман — солёное озеро в Крыму
 Пусурман 1-й — прежнее название бывшего села Покосы в Джанкойском районе Крыма
 Пусурман 2-й — прежнее название бывшего посёлка Северный в Джанкойском районе Крыма